OSS ou oss peut faire référence à :

Code 
OSS ou oss est un code qui peut désigner :
 OSS,  ;
 oss, l’ossète, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Patronyme 

 Arnold Oss (1928-), hockeyeur américain ;
 Daniel Oss (1987-), coureur cycliste italien.

Sigle 
OSS, sigle ou abréviation composé des deux lettres  O et S, qui peut signifier :
 Oblates du Saint-Esprit, ordre religieux féminin ;
 , le Bureau des services stratégiques, ancienne agence de renseignement du gouvernement des États-Unis, remplacée en 1947 par la CIA, ce sigle est souvent associé aux espions et au domaine des espions ;
 , une série de romans d'espionnage créée par Jean Bruce ;
 OSS 117, le matricule homonyme de ce héros fictif agent de l'OSS ;
 Organization of Super Spies, variante fictive de l'OSS dans la série de films Spy Kids ;
 OpenSearchServer, serveur d'application open-source destiné à l'intégration des moteurs de recherche dans les intranets ;
 , un système de gestion du son pour les systèmes de type UNIX ;
 , terme anglais désignant un logiciel à code source libre ;
 , les composants Réseaux d'un opérateur de télécommunications ;
 Orchestre symphonique de Sherbrooke ;
 Organisation pour la science et la société, un des centres ou instituts de recherche francophones en sociologie de l'Université McGill au Québec ;
 O.S.S. (Les Héros dans l'ombre), un film d'espionnage américain sorti en 1946.
 ÖSS, examen d'entrée à l'université en Turquie ().
 On Site Support, souvent utilisé dans le milieu informatique pour définir un technicien de proximité.

Toponyme 

 Oss, une ville des Pays-Bas.

Autre 
 Óss, quatrième rune du Futhark en Vieux Norrois ;
 Av Oss, For Oss, un album du groupe de viking metal Einherjer sorti en 2014.